Geografia:
 Roses – hiszpańska gmina w Katalonii

Muzyka:
 Roses – album zespołu The Cranberries
 Roses – singel zespołu Outkast
 Roses – singel duetu The Chainsmokers
 Roses – singel Saint Jhna

Osoby:
 Tomas Roses – prezydent katalońskiego klubu piłkarskiego FC Barcelona, brat Gaspara
 Gaspar Roses – prezydent katalońskiego klubu piłkarskiego FC Barcelona, brat Tomasa